

Заґожиці — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заґожиці — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Заґожиці — село в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґожиці — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґожиці — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства